Николай Гаврилович Неклю́тин (около 1842 — 4 июля 1904) — российский купец и государственный деятель, самарский городской голова. Потомственный почётный гражданин.

Образование 
Николай Гаврилович Неклютин родился в крестьянской семье и имел лишь домашнее образование, но тем не менее это не помешало ему стать хорошим управленцем и достаточно уважаемым человеком в городе.

Во время спекуляции зерна в 1870-х годах, Николай Гаврилович смог стать одним из богатейших людей Самары. Его считали купцом 1-й гильдии и являлся купеческим старостой (1880-1883).

С 1890 года член учётного комитета при Самарском отделении Государственного банка, членом общества взаимного кредита,членом правления общества «Дома трудолюбия», членом правления общества Красного Креста, почетным блюстителем Самарского реального училища, входил в совет женской гимназии А. С. Межак, был ктитором домовой церкви при этой гимназии.

Должность 
8 февраля 1891 года городским головой Самары был избран член городской управы, купец 1-й гильдии Николай Гаврилович Неклютин.
Купеческий староста, редактор газеты «Самарский листок объявлений», он вёл огромную общественную работу. Был членом правления общества Дома трудолюбия, ктитором (спонсором) церкви, почётным попечителем епархиального и реального училищ, председателем попечительского совета женской гимназии, членом самарского общества взаимного кредита, членом правления общества Красного Креста.

Деятельность 
Получив должность городского головы, Николай Гаврилович начал приводить в порядок улицы Самары. Пыльные, грязные дороги стали превращаться в аккуратные булыжные мостовые. У Самары появилась красивая каменная набережная Волги. Была закончена постройка Вознесенского кафедрального собора. Он ещё много мог бы сделать для Самары, если бы не ушёл со своего поста «по семейным обстоятельствам».

Награды 
За неустанный труд и благотворительность он был награждён орденами Святой Анны 3-й степени и орденом Святого Станислава 2-й степени, что является редким случаем в купеческом сословии.

Источники информации 
 Алексушин Г. В. Во главе Самары. — Самара: Самарский Дом печати, 1999.
 Справочник. : Редакция журнала «Родина», Научный центр «Русика», 1996.

Примечания

Ссылки 
 Этот день в истории края. Самарский голова Н. Г. Неклютин
 Еще одно славное имя

Главы Самары
Купцы Самары